Ockel ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Ockel (1834–1910), deutscher Maler
 Ernst Friedrich Ockel (1742–1816), kurländischer Geistlicher
 Gabi Ockel (* 1961), deutsche Volleyballspielerin, siehe Gabi Lorenz
 Reinhold Ockel (1899–1989), deutscher Schauspieler, Regisseur und Intendant

Ockel steht für:
 Haus Ockel in Bad Pyrmont

Siehe auch:
 Ockels
 Okel